Molekulska formula -{C14H19NO}- se može odnositi na:

 4'-Metil-α-pirolidinopropiofenon
 Alfa-Pirolidinobutiofenon
 Etoksikvin